Une artère glutéale (ou artère fessière) peut désigner :
 l'artère glutéale supérieure (ou artère fessière supérieure),
 l'artère glutéale inférieure (ou artère fessière inférieure).